Křížek je české slovo označující malý kříž.

Příjmení Křížek 
 David Křížek (* 1972) – český jachtař
 František Křížek (1901–1941) – český výtvarník
 Jan Křížek – více nositelů
 Jiří Křížek (1893–1975) – český advokát a politický vězeň
 Josef Křížek (* 1938) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ZS, LSU a ČMUS
 Ladislav Křížek (* 1963) – český zpěvák, kytarista a skladatel
 Leonid Křížek (* 1947) – český nakladatel, překladatel z angličtiny a publicista
 Marek Křížek (* 1974) – český fyzický geograf a geomorfolog
 Michal Křížek (* 1952) – český matematik a popularizátor vědy
 Milan Křížek (1926–2018) – český hudební skladatel, violista a hudební pedagog
 Pavel Křížek (* 1967) – český fotbalista
 Václav Křížek (1833–1881) – český pedagog, vlastenec, politik a kulturní organizátor
 Vilém Křížek (* 1971) – český spisovatel a překladatel z němčiny
 Zdeněk Křížek (* 1983) – český fotbalista, brankář

Ženské příjmení Křížková 
 Dagmar Křížková (* 1958) – česká psychiatrička, sexuoložka a psychoterapeutka
 Hana Křížková (* 1957) – česká zpěvačka
 Jarmila Křížková (* 1943) – česká a československá politička KSČ z Olomoucka, poslankyně FS za normalizace
 Josefa Křížková, provdaná Josefa Náprstková (1838–1907) – sběratelka, činitelka v ženském hnutí, manželka Vojtěcha Náprstka
 Lucie Křížková (* 1984) – vítězka soutěže Miss České republiky v roce 2003
 Marie Rút Křížková (1936–2020) – česká literární historička, pedagožka a redaktorka
 Inka Krčmářová-Křížková (1900–1982) – česká malířka a grafička

Místní názvy
 Křížková cesta – naučné stezka v jihovýchodní části okresu Karlovy Vary
 Křížkový Újezdec – obec v okrese Praha-východ

Další významy 
 Křížek – značka v notách (♯)
 Křížek (znak čísla) – též mřížka (#)
 Křížek (znak úmrtí) – též obelisk, dagger (†)
 Křížek (znak X) – znak v podobě písmene X, znaku násobení ×, ❌, … (např. piškvorkách)
 Kříž (rozcestník)

Externí odkazy